Md. Ridoyanul Hoq Syam, apodo Ridoyanul Hoq es productor y actor de cine, activo en la industria cinematográfica desde 2020. Produjo y protagonizó un total de 9 películas. Es mejor conocido como el productor de la película The Noel Diary. Además, su primera película como director fue Duran Duran: A Hollywood High.

Filmografía
Bank of Dave
Write It Black
True Haunting
Madre Teresa: No Amor Más Grande
The Noel Diary
Duran Duran: A Hollywood High
The Pez Outlaw
No Lost Love
The Film Set

Referencias

Enlaces externos
 

Actores de cine
productores de cine